Tchórzew est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Tchórzew, village de la voïvodie de Lublin
 Tchórzew, village de la voïvodie de Mazovie